Ставропольский край включает 26 городских населённых пунктов, в том числе:
19 городов, среди которых выделяются:
 10 городов краевого значения (в списке  выделены оранжевым цветом) — в рамках организации местного самоуправления 9 образуют (входят в) отдельные муниципальные образования со статусом городского округа, 1 — со статусом муниципального округа;
 9 городов входят в состав районов как территориальных единиц; из них в рамках организации местного самоуправления 8 входят в состав городских округов, 1 — в состав муниципального округа;
 7 посёлков (ранее выделявшихся (Росстатом продолжают традиционно учитываться) как посёлки городского типа).

Города

Посёлки 
Посёлки, отнесённые к городским населённым пунктам (ранее выделявшиеся (Росстатом продолжают традиционно учитываться) как посёлки городского типа):

 Бывшие рабочие посёлки
 Лермонтовский — рп с 1953 года. Преобразован в город Лермонтов в 1956 году.
 Нефтекумск — рп с 1961 года. Преобразован в город в 1968 году.

См. также 
 Административно-территориальное деление Ставропольского края
 Населённые пункты Ставропольского края
 Сельсоветы и поссоветы Ставропольского края

Примечания 

Ставропольский край